Cardenal Torquemada puede referirse a:

 Juan de Torquemada, cardenal español; o
 Tomás de Torquemada, inquisidor español, sobrino del anterior.